Маркетинг влияния (англ. influencer marketing, инфлюенсер-маркетинг) — это форма маркетинга в социальных сетях, включающая рекомендации и продакт-плейсмент  со стороны лидеров мнений. Более кратко, influencer marketing — способ продвижения товаров или услуг через инфлюенсеров. Под инфлюенсером понимается человек, бренд или группа лиц, которые способны повлиять на поведение и решения своей аудитории. Главный принцип данного вида маркетинга —  нативная и ненавязчивая коммуникация через рекомендации.

Основными преимуществами маркетинга влияния считаются: выход на нужную аудиторию, которая чаще всего шире рекламного охвата, селебрити-эффект, прямая и обратная связь, определенная тональность/стиль жизни, доверительная коммуникация, близость к аудитории и долгосрочное действие. Согласно исследованиям, до 92% пользователей соцсетей доверяют советам инфлюенсеров больше, чем стандартной рекламе. Немаловажную роль в становлении такого высокого уровня доверия играет возможность прямого общения со своим кумиром через соцсети. Кроме того, аудитория блогера хочет приблизиться к его образу жизни, используя товары и услуги, которыми пользуется инфлюенсер. Такой маркетинг позволяет бренду наладить отношения с молодой аудиторией.

В качестве основных платформ для маркетинга влияния эксперты используют Instagram, TikTok и YouTube за счет их визуальности, популярности и удобства.

Условия продвижения бывают, как правило, трех типов: за плату, за предоставление скидок или по бартеру.

Цели и задачи 
Маркетинг влияния используют, чтобы :

 Повысить узнаваемость бренда;
 Повысить уровень доверия и вовлеченность аудитории;
 Повысить охват и конверсию;
 Увеличить продажи;
 Просветить аудиторию в конкретном вопросе;
 Показать, как работает продукт;
 Улучшить показатели поисковой выдачи;
 Устранить негативных ассоциаций с товаром или услугой, создать «правильное позиционирование».

На момент 2019 года маркетологи говорят о следующих задачах, выполнение которых необходимо для достижения эффективности маркетинга влияния:

 Обнаружение фейковых подписчиков;
 Изменение социальных алгоритмов;
 Построение постоянной креативной стратегии;
 Увеличение бюджета на работу с инфлюенсерами;
 Отслеживание тенденций в социальных сетях, чтобы оставаться актуальными;
 Сокращение времени, затрачиваемого на управление кампаниями;
 Безопасность имиджа бренда и следование его ценностям;
 Следование законам;
 Подключение к новым каналам, таким как Twitch;
 Распространение маркетинга влияния внутри компании.

Виды инфлюенсеров 
Выделяют следующие уровни инфлюенсеров:

 Мегаинфлюенсеры («звезды», больше миллиона подписчиков). Их охват используют, чтобы повысить узнаваемость бренда. Среди преимуществ «звезд» — гало-эффект и профессионализм. Из минусов — высокий ценник и низкая вовлеченность (1-2%).
 Макроинфлюенсеры (от 100 тысяч до 1 миллиона подписчиков). Их преимущества: высокий целевой охват на конкретном рынке, качество контента и открытость к сотрудничеству.
 Микроинфлюенсеры (до 10 тысяч подписчиков). Небольшая, но лояльная аудитория обеспечивает таким инфлюенсерам высокий уровень доверия и вовлеченности (4-8 %). Из-за низкого ценника брендам выгоднее заказать рекламу с участием нескольких микроинфлюенсеров, чем обращаться к пассивной аудитории «звезд».
 Наноинфлюенсеры (менее 1000 подписчиков). У таких инфлюенсеров есть авторитет и доверие в конкретном сообществе. Их реклама выглядит как дружеский совет, поэтому они имеют самый высокий уровень вовлеченности, но не дают большого охвата.

Поиск инфлюенсеров 
Для поиска лидеров мнений используют :

 Продюсерские центры (самостоятельно создают и продвигают контент);
 Специализированные агентства (сосредотачиваются на разработке рекламных кампаний);
 Биржи блогеров (выбирают инфлюенсеров по заданным критериям, таким как рейтинги, ключевые слова, хэштеги);
 Системы посева (автоматизация процесса распространения контента, набор новых пользователей);
 Платформы (самостоятельный поиск маркетологом по соцсетям, сайтам и форумам).

96% маркетологов не верят, что поиск инфлюенсеров (и маркетинг влияния в целом) может быть полностью автоматизирован.

Определение эффективности 
Большинство маркетологов утверждают, что Influencer- и e-mail-маркетинг  — наиболее экономически эффективные онлайн-каналы для привлечения клиентов. Качество покупателей и трафик от интеграций бренда в контент инфлюенсера лучше, чем из других маркетинговых  кампаний. При оценке эффективности и инфлюенсера, и результатов маркетинга влияния используются данные о продажах, вовлеченности, изменении активности в соцсетях, общем охвате, кликах, показах, качестве контента и соответствии тематики публикаций.

Influencer Marketing выигрывает у стандартной рекламы в ситуациях, когда:

 Продвигается неизвестный или новый бренд;
 Необходимо продать сложный продукт (гаджеты, лекарства и друге);
 Затрагиваются глубоко интимные вопросы, касающиеся гигиены, здоровья или личной жизни.

Форматы и инструменты 
Создание продающего контента лидерами мнений классифицируется по следующим типам:

 Нативная интеграция и продакт-плейсмент. Инфлюенсер показывает своим подписчикам, что пользуется определённым продуктом или услугой.
 Обзор товара или услуги. Помимо самой рецензии на продукт, лидеры мнений показывают процесс распаковки подарков или покупок, отмечая аккаунт бренда.
 Рекламная вставка. Этот тип продукта чаще всего используется в видео.
 Интерактив / конкурсы. Розыгрыши, прямые эфиры, ответы на комментарии — эти инструменты помогают поддерживать эмоциональную связь с подписчиками и продвигать товар. Также некоторые бренды предоставляют свой аккаунт инфлюенсерам, чтобы они в течение дня делились с подписчиками своими Stories.
 Поддержка офлайн-активности. Бренды приглашают инфлюенсеров на открытие новых магазинов или запуск продуктов, устраивают фан-встречи и бранчи.

Самые эффективные форматы контента — пост в Instagram, Instagram Stories и видео на YouTube .

Тренды в России 
Изучив современное состояния маркетинга влияния, маркетологи говорят о следующих основных российских трендах:

 Объединение создателей контента в продюсерские центры;
 Перенасыщение спроса на рынке мега- и макроинфлюенсеров;
 Увеличение аудитории благодаря традиционным и офлайн-каналам;
 Привлечение и увеличение роли других соцсетей (помимо YouTube и Instagram).

«Появляются новые агентства гибридного типа, объединяющие в себе функции производства контента и продаж рекламы. Спрос в сегменте топ-блогеров перенасыщен, можно ожидать, что бюджеты пойдут в сегмент мелких блогеров, с которыми сейчас работа почти не ведется. Блогеры станут еще более «медийными», будет больше «контрактных» историй, когда блогер будет сотрудничать с рекламодателями не только в рамках своих каналов, но и участвовать в других активациях брендов онлайн и оффлайн. Это в свою очередь привлечет на рынок медийные бюджеты и «блогерский» контент мы все чаще будем видеть в традиционных каналах интернет-рекламы», — отмечает Евгении Сафонов, председатель комитета IAB Russia по Influence Marketing.

Тренды в мире 

В 2019 году работа с инфлюенсерами, у которых значительная доля подписчиков была «фейками», обошлось компаниям в 1,3 миллиарда долларов, что составляет около 15 процентов мировых расходов на маркетинг влияния.

По прогнозам, к 2022 году глобальная индустрия маркетинга влияния вырастет до 16,4 млрд долларов. Более 75% маркетологов выразили намерение выделить бюджет на работу с лидерами мнений.

Проблемы и критика 
На момент 2019 года маркетологи выделяют следующие проблемы работы с лидерами мнений:

 Измерение и улучшение окупаемости инвестиций (ROI), отсутствие гарантий успешности кампаний;
 Поиск подходящих инфлюенсеров с «живой» аудиторией;
 Коммуникация с лидерами мнений и их контроль: низкая ответственность и исполнительность инфлюенсеров снижают эффективность сотрудничества. Как следствие — бренды устают от работы с блогерами;
 Рост стоимости и уменьшение эффективности рекламы за счет того, что подписчики научились распознавать нативные интеграции;
 Снижение доверия к блогерам из-за неискренности и неестественности рекламных интеграциях. Пользователи замечают, что инфлюенсеры продвигают все подряд и не пользуются рекламируемыми товарами;
 Отсутствие у брендов понимания того, как эффективно использовать инфлюенсера для продвижения продукта. Предприниматель сегодня привык к строгим рамкам рекламы, которые ограничивают лидеров мнений в свободе творчества;
 Гонка инфлюенсеров за ростом метрик и гонорарами;
 Препятствие социальных сетей в виде скрытия алгоритмов анализа данных;
 Вред репутации бренда и/или его продукции при аморальных или противоправных действиях лидера мнений. Также рекламодатели против кардинальной смены имиджа инфлюенсера, которая может навредить желаемому образу продукта;
 Скрытый формат рекламы не устраивает пользователей соцсетей, которые хотят понимать, действительно ли лидер мнений пользуется этим продуктом или ему заплатили. Из-за этого некоторые страны, например США, ввели новые законы, обязывающие блогеров публиковать отметки о рекламе в публикациях. Это приводит к новой проблеме, но уже для маркетологов: они беспокоятся, что из-за прозрачности рекламных интеграций у пользователей появится аналог «баннерной слепоты» (игнорирование рекламных постов).

См. также 

 Цифровой маркетинг
 Лидер мнения
 Интернет-реклама
 Social media marketing
 Продакт-плейсмент
 Мобильный маркетинг

Примечания 

Маркетинг
Влияние (социальное и политическое)